Останкіно — музей-садиба у місті Москва.
 «Останкіно» — телецентр у Москві, який розташований поряд з однойменним музеєм-садибою.
 Останкіно — залізнична платформа Октябрської залізниці у місті Москва.
 «Останкіно» — одна з проектних назв станції «Фонвізінська» Московського метрополітену.
 «Останкіно» — телеканал, який вів трансляцію з 1991 по 1995 рік.

Див. також 
 Останкінська телевежа — телекомунікаційна вежа в Москві.
 Останкінський — район міста Москва

Багатозначні терміни